Willem Karel Hendrik Feuilletau de Bruyn (1815-1857), een Nederlands majoor der artillerie van het Indische leger en buitengewoon adjudant van Z.M. de Koning, ridder in de Militaire Willems-Orde
 Willem Karel Hendrik Feuilletau de Bruyn (1886-1972), kleinzoon van bovengenoemde en Nederlands militair en auteur